Zuzu, the Band Leader é um filme de comédia dos Estados Unidos de 1913, dirigido e produzido por Mack Sennett e estrelado por Ford Sterling.

Elenco 
Ford Sterling ... Zuzu
Mabel Normand ... Mabel
Edgar Kennedy
Charles Haggerty ... 1º trompetista
Nick Cogley ... 2º trompetista
Billy Gilbert ... 1º clarinetista
George Jeske ... 2º clarinetista
William Hauber ... trompetista
Hank Mann

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1913
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco